5-й чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин прошёл с 18 по 28 ноября 1999 года в городе Куала-Лумпур (Малайзия) на стадионе «Bukit Jalil National Hockey Stadium». В турнире приняло участие 9 сборных.

Чемпионами стала во 2-й раз в своей истории сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Пакистана со счётом 5:4. Бронзовым призёром стала сборная Индии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 4:2.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2002. Путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Южной Кореи.

Подготовка к чемпионату 
Первоначально провести чемпионат планировалось в Лахоре (Пакистан), но место проведения было изменено из-за военного конфликта Индии и Пакистана.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1999

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 Страница чемпионата на сайте rediff.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1999
Спорт в Малайзии в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Ноябрь 1999 года
Чемпионаты Азии в 1999 году